Charles Thomas Hooper, kanadski hokejist, * 24. november 1883, Kenora, Ontario, Kanada, † 24. marec 1960. 

Igral je na položaju centra za moštva Kenora Thistles, Montreal HC, Pembroke Lumber Kings in Montreal Wanderers.

Kariera
Hooper je začel hokej na ledu igrati pri 17 letih v srednješolskem moštvu iz domačega Rat Portagea. Srednješolsko moštvo je bilo tako kvalitetno, da je v seriji ekshibicijskih tekem celo premagalo člansko amatersko moštvo Rat Portage Thistles. Hooper je s sošolcem Tommy Phillips napravil tak vtis, da se je kmalu pridružil moštvu Rat Portage Thistles, s katerim je igral v ligi Manitoba Senior Hockey League. Z moštvom je tudi osvojil ligo in tako odpotoval v Ottawo, kjer so se pomerili z branilci naslova prvakov Stanleyjevega pokala, ekipo Ottawa Hockey Club. Ottawa je bila premočna, ta zmaga je pomenila prvega od devetih dobljenih izzivov za Stanleyjev pokal Ottawe.

Thistlesi so pokal zopet izzvali marca 1905, a je bila Ottawa vnovič boljši tekmec. Zmagala je z 2-1 v tekmah, na prvi tekmi je Rat Portage celo zmagal z 9-3, kar gre delno pripisati odsotnosti zvezdnika Ottawe Franka McGeeja. Ottawa je drugo in tretjo tekmo dobila z izidoma 4-2 in 5-4. Thistlesi so nato v tretje le pripeljali pokal domov, januarja 1907 so v Montrealu porazili moštvo Montreal Wanderers. V postavi Kenore je bil tudi Hooper, ki je prispeval tri zadetke. Že marca 1907 je sicer Montreal pridobil pokal nazaj. 

Po razpadu Kenore se je Hooper pridružil moštvu Montreal AAA in z njim osvojil zadnje mesto lige ECAHA v sezoni 1907/08. Potem se je pridružil Wanderersom in zanje igral na 2 tekmah rednega dela sezone in na treh uspešnih izzivih za Stanleyjev pokal. 

Upokojil se je pred začetkom sezone 1908/09. Leta 1962 je bil sprejet v Hokejski hram slavnih lige NHL.

Pregled kariere

|-
| Rat Portage Thistles
| MNWHA-Int.
| 01/02
|
| 8
| 9
| 0
| 9
|
| 17
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Rat Portage Thistles
| MNWHA
| 02/03
|
| 5
| 5
| 1
| 6
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Rat Portage Thistles
| Stanleyjev pokal
| 02/03
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|-
| Rat Portage Thistles
| MNWHA
| 03/04
|
| 10
| 2
| 1
| 3
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Rat Portage Thistles
| MHL
| 04/05
|
| 8
| 9
| 0
| 9
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Rat Portage Thistles
| Stanleyjev pokal
| 04/05
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 3
| 2
| 0
| 2
| 
| 12
|-
| Kenora Thistles
| MHL
| 05/06
|
| 9
| 4
| 0
| 4
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Kenora Thistles
| MHL-Pro.
| 06/07
|
| 3
| 4
| 0
| 4
|
| 
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 11
|-
| Kenora Thistles
| Stanleyjev pokal
| 06/07
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 3
| 3
| 0
| 3
| 
| 0
|-
| Montreal Hockey Club
| ECAHA
| 07/08
|
| 7
| 9
| 0
| 9
|
| 5
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Pembroke Lumber Kings
| UOVHL
| 07/08
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Montreal Wanderers
| ECAHA
| 07/08
|
| 2
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Montreal Wanderers
| Stanleyjev pokal
| 07/08
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 3
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 53
| bgcolor="#7FFF00" | 43
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" | 45
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 22
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 12
| bgcolor="#7FFF00" | 5
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 5
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 26
|}

Viri

Zunanje povezave

Spletni življenjepis Toma Hooperja

Kanadski hokejski centralni napadalci
Zmagovalci Stanleyjevega pokala
Sprejeti v Hokejski hram slavnih lige NHL
Hokejisti Kenora Thistles
Hokejisti Montreal Hockey Club
Hokejisti Pembroke Lumber Kings
Hokejisti Montreal Wanderers